Les 500 miles du Michigan (Michigan 500) ou Firestone Indy 400 de 2002 à 2007, sont une course du championnat américain de course automobile se déroulant entre 1968 et 2007 sur le circuit en oval Michigan International Speedway, dans l'État du Michigan, en États-Unis.

Noms officiels
Les différents noms officiels de l'épreuve au fil des éditions : 
Norton Michigan 500 (1981-1983)
Michigan 500 (1984-1986)
Marlboro 500 (1987-1996)
U.S. 500 presented by Toyota (1997-1999)
Michigan 500 presented by Toyota (2000)
Harrah's 500 presented by Toyota (2001)
Michigan Indy 400 (2002, 2004-2005)
Firestone Indy 400 (2003, 2006-2007)

Résultats

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la compétition

Michigan